Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Germain-le-Gaillard – Eure-et-Loir
 Saint-Germain-le-Gaillard – Manica